Грант Ледьярд (,  19 листопада 1961, Вінніпег) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1984 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Вашингтон Кепіталс», «Баффало Сейбрс», «Даллас Старс», «Ванкувер Канакс», «Бостон Брюїнс», «Оттава Сенаторс» та «Тампа-Бей Лайтнінг».

Виступав за збірну Канади в складі якої двічі ставав призером чемпіонату світу.

Статистика

Клубна

Збірна

Посилання 
 
 

Уродженці Вінніпега
Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти «Рочестер Американс»